Mörel peut faire référence à :
 Mörel, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Mörel, ancienne commune suisse du canton du Valais.